Ziegelbrücke steht für:
 eine Brücke aus Ziegelsteinen, siehe Brücke #Steinbrücke
 Ziegelbrücke (Schweiz), Ortschaft in Glarus und St. Gallen, Schweiz
 Bahnhof Ziegelbrücke, Bahnhof in Ziegelbrücke, St. Gallen, Schweiz
 Ziegelbrücke (Mikulov), eine Brücke aus Ziegelsteinen in Mikulov, Okres Břeclav, Tschechien

Siehe auch:
 Sperrstelle Niederurnen-Ziegelbrücke